Bergera ima više značenja:
 Bergera, Cuneo
 Bergera, Torino